Wurm může znamenat:

příjmení
 Ignát Wurm (1825–1911), český římskokatolický kněz, redaktor, etnograf a publicista
 Josef Wurm (politik) (1817–1888), rakouský politik české národnosti; poslanec Moravského zemského sněmu
 Josef Wurm (voják) (1894–1946), československý legionář, voják a odbojář
 Juliane Wurmová (* 1990), německá reprezentantka ve sportovním lezení
 Monika Wurmová, slovenská spisovatelka žijící ve Vídni

podobný název
 Würm, poslední glaciál
 Würm (řeka), řeka v Bavorsku, odtok Starnberského jezera